Waterhoek (Berkelland), een buurtschap in de gemeente Berkelland, provincie Gelderland
 Waterhoek (Sluis), een buurtschap in de gemeente Sluis, provincie Zeeland